El nombre Li Ling puede referirse a las siguientes personas:

Li Ling, atleta china;
Li Ling, judoka china.